Кня́зе-Влади́мирский монасты́рь — название православных монастырей, названных в честь святого равноапостольного князя Владимира I Святославича:

 Князе-Владимирский монастырь — мужской монастырь в Иркутске.
 Князь-Владимирский монастырь — монастырь в Филимонках.

См. также 
 Владимирский собор